Менхеперра также было тронным именем фараона XVIII династии Тутмоса III.

Менхеперра (Менхеперре) — верховный жрец Амона в Фивах в Древнем Египте с 1045 года до н. э. до 992 (991?) года до н. э. и фактический правитель юга страны.

Менхеперра был сыном верховного жреца Амона Пинеджема I и, возможно, Дуатхатхор-Хенуттави, дочери фараона Рамсеса XI. Должность верховного жреца досталась ему после двух братьев: Масахарты и Джедхонсуефанха.
Менхеперра взял себе в качестве тронного имени титул «первого пророка Амона», как и его прадед Херихор, что, возможно, указывало на уменьшение его власти по сравнению с предшественниками, хотя он всё ещё называл себя царём Верхнего и Нижнего Египта, а его имя бралось в картуши, в отличие от последующих верховных жрецов Амона.

Известно, что Менхеперра во время правления фараона Аменемнису помиловал нескольких предводителей восстания против власти верховного жреца, сосланных на 25 годе правления Смендеса в Западный оазис. По приказу Менхеперры были воздвигнуты многочисленные крепости и фортификации в Среднем Египте, также известно, что при нём были построены стены вокруг одного из храмов в Карнаке, чтобы оградить его от расширяющихся жилых построек.

Семья 
Менхеперра женился на своей племяннице Исетемхеб, дочери своего брата Псусеннеса. Их детьми были:

 Смендес II, также известный как Несбанебджед II, который наследовал ему как верховный жрец Амона.
 Хенуттави, жена Смендеса II, певица Амона.
 Пинеджем II, Верховный жрец после смерти своего брата. Он женился на своей сестре Исетемхеб и стал отцом фараона Псусеннеса II.
 Исетемхеб D, жена Пинеджема II.
 Хори, жрец Амона и Сета.
 Меритамен, певица Амона.
 Гаутсешен, певица Монту.

Родословие Менхеперры

Ссылки 
 Per Nefer, Hohepriester von Theben (нем.)

Верховные жрецы Амона
Фараоны по алфавиту